Het Hoogeland (Medemblik), een buurtschap en weg in de gemeente Medemblik
Het Hoogeland (buitenplaats), een 19e-eeuwse buitenplaats in de stad Utrecht
het Hogeland, een streek in de provincie Groningen
Het Hogeland, een gemeente in die streek
Openluchtmuseum Het Hoogeland, een museum in het Groninger dorp Warffum.